Salon Kitty (bordeel), voormalig bordeel in Berlijn
 Salon Kitty (1976), Italiaanse film uit 1976